L'édition 2001 du tournoi de tennis de Lyon s'est déroulé du 8 au 14 octobre 2001.

Faits marquants 
 Ivan Ljubičić remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Younès El Aynaoui. Il emporte ainsi son premier titre ATP en simple.
 En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Arnaud Clément et Sébastien Grosjean. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2001
Tennis masculin en 2001
Tennis en France en 2001
Tennis en octobre 2001